donkere dubbeltand
 gewone dubbeltand
 roodzwarte dubbeltand